Антониу Ногейра:
 Ногейра, Антониу Родригу (род. 1976) — бразильский боец ММА.
 Ногейра, Антониу Рожериу (род. 1976) — бразильский боец ММА.